Black Sox peut faire référence :
Aux Black Sox de Baltimore, une équipe de baseball de la Ligue des Noirs et de la Eastern Colored League, au début du .
Au scandale des Black Sox, où huit joueurs des White Sox de Chicago furent reconnus coupables d'avoir triché lors de la Série mondiale de baseball de 1919.

Voir aussi